Усти-над-Орлици:

 Усти-над-Орлици — город в Пардубицком крае Чешской Республики.
 Усти-над-Орлици — один из 4 районов Пардубицкого края Чешской Республики.